Beaverdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beaverdale (Georgia), im Whitfield County
 Beaverdale (Iowa), im Des Moines County
 Beaverdale (Cambria County, Pennsylvania)
 Beaverdale (Northumberland County, Pennsylvania)